Salgó (szlovákul Svätoplukovo), Szlovákia, Nyitrai kerület, Nyitrai járás
Pusztasalgó (szlovákul Uzovský Šalgov), Szlovákia, Eperjesi kerület, Kisszebeni járás
Salgóbánya, Salgótarján városrésze
Salgótarján
Salgó vára